Илья Сергеевич Федотов () — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Сын хоккеиста Сергея Федотова, младший брат Максима Федотова. Начал заниматься хоккеем в четыре года. Воспитанник саратовского «Кристалла». С сезона 2016/17 — в системе нижегородского «Торпедо». В КХЛ дебютировал 24 сентября 2020 в домашнем матче против «Амура» (2:3 ОТ).

На драфте НХЛ 2021 года был выбран во 2-м раунде под общим 43-м номером клубом клубом «Аризона Койотис».

1 ноября 2022 года было сообщено, что «Торпедо» продлило контракт с Федотовым до конца сезона 2023/24 и до конца чемпионата отдало его в аренду в «Нефтехимик».

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=24043
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0052199-5

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Нефтехимик»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»